Jean Brémond ist der Name folgender Personen: 

* Jean-François Brémond (1807–1868), französischer Maler 
 Jean-Louis Brémond (1858–1943), französischer Maler